Соревнования по боксу в весовой категории до 48 килограмм среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 13 по 24 августа. Приняли участие 29 спортсменов из разных стран.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты